Охлебинино () — село в Иглинском районе Республики Башкортостан Российской Федерации. Административный центр Охлебининского сельсовета.

Расположено на правом берегу Белой в 37 км к югу от села Иглино и в 35 км к юго-востоку от Уфы.

История 
Дата основания села — 1759 год. Изначально село называлось Новотроицкое и лишь к началу 20-ого века нынешнее название вытеснило прежнее. Название села Охлебинино пошло от фамилии родовых дворян Охлябининых, артиллерии штабс-капитана Дмитрия Семёновича и его братьев Николая и Сергея, первых русских владельцев, в середине 18-ого века выкупивших около 17 тысяч десятин земли по правому гористому берегу реки Белой у местных башкир.  В конце 18-ого века в деревне стояло 20 дворов и проживало 118 человек.

Село являлось крупным торговым узлом Нагаевской волости Уфимского уезда, сюда ходили пароходы из Уфы и приезжали туристы. В конце 19-ого века в селе имелось 179 дворов с 540 мужчинами и 532 женщинами. Имелось земское училище, столярная и сапожная мастерские, кузница, бакалейные, мануфактурная, винная и пивная лавки. В 1914 году построена больница.

Население

Достопримечательности

Свято-Троицкий храм 

Построен в 1826 году. Представляет собой образец приходского храма периода позднего классицизма. Дошел до настоящего времени с большими утратами. Не сохранилась металлическая ограда церкви. Двухъярусная колокольня сохранилась только в нижней её части. Кирпичом заложены некоторые окна и дверь, ведущая из храма в первый ярус колокольни. Ныне храм окружён кирпичным забором с металлической решёткой, окрашен в белый цвет, крыша — в голубой..

Охлебининская гипсовая пещера 

Геологический памятник природы Республики Башкортостан. Расположена в 3,5 километрах юго-восточнее села в карстовой воронке на правом склоне долины реки Белая, в одном километре ниже устья реки Сим. Пещера относится к числу крупных карстовых полостей, образованных в гипсе. Это единственное место среди пещер Башкортостана, где скрыто зеркало подземных вод. На поверхности пещерного озера образуется тончайшая кальцитовая корка, исчезающая при малейшем прикосновении.

Скалы Большой и Малый Колпаки 

Отвесные скалы по правому берегу реки Белой ниже по течению от села. Высота скалы Большой Колпак 120 м. Скала Большой Колпак является геологическим памятником природы Республики Башкортостан.

Охлебининский археологический комплекс 
Группа археологических памятников кара-абызской культуры в который входят два городища и могильник датирующиеся 4 веком до нашей эры — 2 веком нашей эры. Находится к северо-востоку от села, на высоком мысе правого берега реки Белая. При раскопках найдены орудия труда и следы человеческой деятельности, относящиеся к железному веку. Находки экспонируются в музее археологии и этнографии Уфы.

Примечания 

Населённые пункты Иглинского района
Населённые пункты на Белой (приток Камы)